Kmečka zveza je lahko:

 Kmečka zveza, stanovska organizacija slovenskih kmetov na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja
 Kmečka zveza, stanovska organizacija slovenskih kmetov v Italiji
 Slovenska kmečka zveza (kratica SKZ), prva slovenska demokratična politična stranka, ustanovljena po drugi svetovni vojni